David Nash (artiste)
 David Nash (basket ball)
 David Nash (rugby)